van Dockum oder von Dockum ist der Familienname folgender Personen:
 Carl van Dockum (1804–1893), dänischer Seeoffizier
 Martin Arend von Dockum (1665–1732), königlich preußischer Generalmajor 
 Saskia van Dockum (* 1965), niederländische Provinzialrömische Archäologin